Dinamo Chișinău se poate referi la cluburile sportive:

Torentul Chișinău, club de fotbal care în anii 1992-1993 s-a numit „Dinamo Chișinău”, iar anterior a purtat denumirea „Dinamo-Codru Chișinău”
Zimbru Chișinău, club de fotbal care între anii 1947—1949 s-a numit „Dinamo Chișinău”, aceasta fiind și denumirea cu care a fost fondat
Clubul Sportiv Central "Dinamo" Chișinău, al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, creat la 8 februarie 1993
Dinamo Chișinău, club de volei masculin din Chișinău

Alte sensuri
Stadionul Dinamo (Chișinău)

Vezi și
Stadionul Dinamo (dezambiguizare)

Referințe